Véronique Béneï est une docteure en anthropologie à l'EHESS de Paris et directrice de recherche au CNRS. Elle enseigna notamment à la London School of Economics de 1998 à 2011, ainsi qu'à Yale et Princeton entre 2004 et 2006.

Carrière 

Sa thèse, intitulée La dot dans l'Inde d'aujourd'hui : un problème de société ? : une étude de cas au Maharashtra et soutenue en 1993, porte sur la question sociale de la dot en Inde et sur son rôle dans la reproduction sociale. 

Cette étude l'a amenée à développer par la suite des travaux dans le champ de l'anthropologie politique, travaillant sur l'État, la mondialisation et la fabrique des identités en Asie du Sud. Véronique Bénéï a également mené des recherches sur le milieu scolaire et la production des savoirs selon une perspective historique puis a développé une réflexion théorique sur le nationalisme, la citoyenneté et la laïcité. Son approche est originale car elle s'ancre dans des courants divers et récents en France tels que l'anthropologie du corps, des émotions et de la langue. Elle a ainsi pu mettre en exergue l'importance de la langue . À la suite de ces travaux, elle a travaillé sur la violence et son impact relationnel et culturel. Dépassant l'aire géographique indienne, ses recherches se sont étendues jusqu'en Amérique Latine, à travers les Caraïbes et la Colombie, où elle a travaillé sur la migration forcée, la résilience, la mémoire sociale de l'esclavage, les processus d'oublis et de remémoration ainsi que sur les différentes formes de violences. Elle a également ouvert le champ de recherche portant sur le rapport entre politique et émotion à partir de la notion de bonheur et s'attache à d'autres projets tel un film, réalisé en 2017. 

Véronique Bénéï est formée depuis 2010 en Movement Medicine (une pratique de méditation en mouvement ou en danse destinée à créer un lien corporel avec le monde). Elle inclut cette pratique dans son travail et l'applique notamment dans un projet portant sur le mieux-être potentiel que peut apporter cette pratique à des personnes atteintes de maladies dégénératives, projet présenté à la Maison Française d'Oxford sous le nom : Movement and/in the Body: Interdisciplinary Approaches in Anthropology, Experimental and Cognitive Psychology, and Neurosciences. Elle utilise aussi cette approche afin de créer une méthode originale d'abord du terrain en anthropologie, impliquant à la fois un travail sur le corps et les émotions. Véronique Bénéï, anthropologue au premier plan, s'inscrit néanmoins depuis plusieurs années dans les champs de la pluridisciplinarité, à la croisée des sciences et des sciences sociales.

Véronique Benéï a publié de nombreux ouvrages, chapitres de livre et articles qui figurent sur sa fiche universitaire.

Films 
 2017 : Looking for Salomé  : Slavery Recalls, 28'. IIAC (CNRS-EHESS).

Notes et références

Liens externes 

Anthropologue française
Naissance en 1964
Directrice de recherche au CNRS